Фигейрополис-д’Уэсти ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Мату-Гроссу. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жауру. Население составляет 3503 человека на 2006 год. Занимает площадь 890,949 км². Плотность населения — 3,9 чел./км².

Праздник города —  19 марта.

История
Город основан в 1971 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 26.036.146,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.717,27 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,705 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Мату-Гросу